Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 

303e régiment d'artillerie
303e régiment d'infanterie

Homonymie d'unités militaires